Тумча — река на юго-западе Мурманской области России. Протекает по территории Кандалакшского района. Впадает в Тумчаозеро.

Длина 16 км. Площадь бассейна 5240 км². Ширина 20-60 м.

Образуется слиянием рек Кутсайоки и Тунтсайоки. Протекает по лесной, болотистой местности. Река не судоходна, имеет пороги и шиверы. Впадает в Тумчаозеро (входит в Иовское водохранилище) в западной его части. Расход воды около 25 м³/сек у истока и около 50 м³/сек в устье. Населённых пунктов на реке нет. Ближайшие населённые пункты: посёлок Зареченск и село Алакуртти.

Туристы-водники часто проходят эту реку после прохождения Кутсайоки или Тунтсайоки. Обычное время прохождения до последнего порога ½ — 1 день.

Часто реку Тунтсайоки ошибочно именуют Тумчой.

Список основных препятствий 
 Порог Карниз — 4 к. с.
 Порог Змея — 2+ к. с.
 Порог Шляпа — 3 к. с.

Топографические карты 
 1:50 000 — , , 
 1:100 000 — , 
 
 
 1:500 000 — 
 1:1 000 000 —

Примечания 

Бассейн Сушозера
Реки Кандалакшского района
Водный туризм